Список альбомов № 1 в США в 1970 году (#1 1970 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1970 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

Список 1970 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1970 года по версии Billboard
 Список синглов №1 в США в 1970 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1970 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1970 года